Noruego puede referirse a:

A todo lo relativo con la nación de Noruega.
Al Idioma noruego: idioma hablado por los habitantes de Noruega.
Noruego antiguo: antigua variante del idioma noruego que se habló entre los siglos XI y XIV.
Noruego bokmål: estándar más común de escritura del idioma noruego.
Noruego estadounidense: a la persona que ha inmigrado desde Noruega hasta Estados Unidos.
Noruego: práctica sexual.
Noruego nynorsk: estándar oficial del idioma noruego.
Noruego de bosque o simplemente el bosque de Noruega: raza de gato endémica.
Noruegos de Kola: noruegos que colonizaron la costa de la península de Kola en Rusia.